

Sigle 
 The Hockey News – giornale di hockey nord americano

Codici 
 THN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Vanersborg di Trollhättan (Svezia)
 thn – codice ISO 639-3 della lingua thachanadan